Список президентов Киргизии включает всех лиц, занимавших должность президента Киргизии (официально президе́нт Кыргы́зской Респу́блики, ; иногда употребляется как президе́нт Кирги́зской Респу́блики) — главы государства в Киргизской Республике.

Список президентов Киргизии

См. также 
 Руководство Киргизской ССР
 Тюльпановая революция
 Президентские выборы в Киргизии (2009)

Примечания 

Киргизия
Списки:Киргизия